Мисс Венесуэла () — национальный конкурс красоты. Ежегодно проводится в Венесуэле, начиная с 1952 года. На нём идёт отбор представительниц страны для участия в конкурсах «Мисс Вселенная», «Мисс Мира», «Мисс Интернешнл», «Мисс Земля» (с 2010 года) и других.
 
Под руководством Осмеля Соусы конкурс «Мисс Венесуэла» накопил больше международных титулов, чем любой другой национальный конкурс красоты, в том числе семь «Мисс Вселенная», шесть «Мисс Мира», семь «Мисс Интернешнл» и два «Мисс Земля».
 
Конкурс традиционно проводится в сентябре, ему предшествуют два или три месяца предварительных мероприятий, в том числе присуждение корпоративных призов. Финальная стадия конкурса обычно длится около четырёх часов и транслируется в прямом эфире по всей Латинской Америке, а отредактированная версия в США и Мексике в сети Univision.
 
Первой победительницей стала София Сильва.

Штаты участвующие в конкурсе (23)

Победительницы

Победительницы на мировых конкурсах 

На конкурсе красоты Мисс Вселенная представительницы Венесуэлы побеждали семь раз:
 1979 год — Марица Сайалеро
 1981 год — Ирена Саэс Конде
 1986 год — Барбара Паласиос
 1996 год — Алисия Мачадо
 2008 год — Дайана Мендоса
 2009 год — Стефания Фернандес
 2013 год — Габриэла Ислер

Шесть раз венесуэлки получали титул Мисс Мира:
 1955 год — Сусана Дёйм
 1981 год — Пилин Леон
 1984 год — Астрид Каролина Эррера
 1991 год — Нинибет Леаль
 1995 год — Жаклин Агилера
 2011 год — Ивиан Саркос

На конкурсе Мисс Интернешнл венесуэльские красавицы получали корону победительницы также восемь раз:
 1985 год — Нина Сисилиа
 1997 год — Консуэло Адлер
 2000 год — Вивиан Урданета
 2003 год — Гойседер Асуа
 2006 год — Даниела ди Джакомо
 2010 год — Элизабет Москера
 2015 год — Эдимар Мартинес
 2018 год — Мариэм Велазко

В 2005 году Александра Браун стала первой победительницей на конкурсе Мисс Земля из Венесуэлы.
В 2013 году Ализ Энрич повторила её успех.

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса красоты «Мисс Венесуэла» (исп.)
 Официальный сайт конкурса красоты «Мисс мира» (англ.) 

Конкурсы красоты